Мисс Турция () — национальный конкурс красоты. Участие могут принимать незамужние женщины, сочетающие в себе ум и красоту. Ежегодно проводится в Турции начиная с 1929 года.

Первый конкурс состоялся в  1929 году в Стамбуле, где победительницей стала Фериха Тевфик.

Победительницы

Победительницы на мировых конкурсах 
В 2002 году Азра Акын  выиграла конкурс красоты Мисс мира.

Пять раз девушки из Турции становились «Мисс Европы».
 1952 год — Гюнсели Башар 
 1971 год — Филиз Вураль 
 1982 год — Назли Дениз Куруоглу
 1984 год — Неше Эрберк
 1993 год — Арзум Онан

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса красоты «Мисс Турция»
 Фотогалерея победительниц «Мисс Турция»

Конкурсы красоты

Культура Турции
События в Турции